Petro Mykołajowycz Szczerbyna (ukr. Петро́ Микола́йович Щерби́на; ur. 11 lipca 1983 w Suszkach) – ukraiński doradca polityczny i pisarz.

Partner zarządzający agencji PR „Media Brand”, dyrektor Agencji Informacyjnej „RegioNews”. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy.

Rodzina 
Ojciec – Mykoła Adamowycz (zm. 1999); matka – Nadija Petriwna – emerytka; żona – Ołena Anatolijiwna – lekarz, doktor nauk medycznych; syn – Ołeksij (ur. 2011).

Życiorys 
Petro Szczerbyna urodził się 11 lipca 1983 roku w wiosce Suszky w rejonie korosteńskim w obwodzie żytomierskim. W 2000 roku ukończył szkołę średnią w Suszkach.

W 2000 roku rozpoczął studia w Instytucie Filologii Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. W latach 2001–2002 pełnił funkcje wiceprzewodniczącego ds. komunikacji i informacji Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Kijowskiego.

Od roku 2000 pracował jako dziennikarz w wydziale politycznym Agencji Informacyjnej UNIAN,  był redaktorem naczelnym pisma „Mołoda ekonomika plus”, dziennikarzem tygodnika politycznego „Ponedelnyk”, redaktorem naczelnym pisma samorządowego „Hołosijiwśka Gazeta”, wydawanego przez urząd rejonu hołosijiwskiego w Kijowie, był także założycielem spółki z o.o. „Centr efektywnji rekłamy” („Centrum Skutecznej Reklamy”). Brał udział w organizacji i prowadzeniu kampanii wyborczych na skalę krajową i lokalną.

Petro Szczerbyna zajmował również stanowisko pierwszego zastępcy redaktora naczelnego czasopisma Urzędu Miasta Kijowa „Chreszczatyk”. Od 15 czerwca 2007 do 15 stycznia 2011 pracował jako redaktor naczelny czasopisma Urzędu Miasta Kijowa „Ukrajinśka stolycja”.

Od 12 marca 2009 roku do 15 czerwca 2010 roku był dyrektorem Departamentu Komunikacji Zewnętrznej w Kijowskim Holdingu Mediowym. W tym samym okresie aktywnie działał w charakterze koordynatora kampanii PR Festiwalu Kultury Miejskiej „I LOVE KIEV” (2009), a w latach 2009 i 2010 brał udział w kampanii PR podczas uruchomienia czasopisma ТОП 10 i strony internetowej czasopisma ТОП 10, programu telewizyjnego „Afisza” (TV „Kijiw”), koordynował kampanie PR ponad 200 imprez, organizowanych dla Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej i Kijowskiego Holdingu Mediowego, m.in. wystawy dzieł sztuki stworzonych przez bezdomnych.

Od 2009 roku  konsultant PR prezesa fundacji charytatywnej „Socialne Partnerstwo”. Brał udział w projektach fundacji, przygotował program rozwoju i popularyzacji Centrum Rozrywki “Wostok”.

22 sierpnia 2011 roku był jednym z członków komisji eksperckiej, nadzorującej bicie rekordu jednoczesnego wykonywania hymnu Ukrainy w ukraińskich strojach narodowych w Iwano-Frankiwsku.

Petro Szczerbyna był także konsultantem w sprawie organizacji referendum lokalnego nad nadaniem miejscowości Kociubynśke w obwodzie kijowskim statusu miasta podporządkowania regionalnego.

Petro Szczerbyna nie jest członkiem Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy, ponieważ uważa, że Związek nie jest skutecznym pośrednikiem pomiędzy pisarzem a państwem. Znana jest wypowiedź Petra Szczerbyny: „Nie interesuje mnie, w jakim języku jest tworzona poezja ukraińska”.

Biegle włada językiem ukraińskim, rosyjskim i niemieckim.

Ciekawe fakty z biografii 
Najmłodszy redaktor naczelny wydawnictwa samorządowego w historii niepodległej Ukrainy – w kwietniu 2006 roku w wieku 23 lat został redaktorem naczelnym czasopisma samorządowego „Hołosijiwśka Gazeta”, wydawanego przez urząd rejonu hołosijiwskiego w Kijowie w Kijowie, a już 15 czerwca 2007 roku na mocy zarządzenia mera Kijowa mianowany redaktorem naczelnym gazety „Ukrajinśka stolycja” (Urząd Miasta Kijowa).

Jako konsultant polityczny i kierownik sztabu wyborczego uczestniczył w wielu kampaniach wyborczych, na szczeblu krajowym i lokalnym, w tym jako: kierownik sztabu wyborczego kandydata do rady rejonu hołosijiwskiego w Kijowie Serhija Owczaruka (2000), pracownik Urzędu ds. kandydatów technicznych szarego sztabu Wiktora Janukowycza – koordynacja PR technicznych kandydatów na stanowisko Prezydenta Ukrainy (2004-2005), kierownik oddziału PR sztabu wyborczego Hołosijiwśkiej Organizacji Regionalnej Bloku Julii Tymoszenko (2006), kierownik centrum informacyjnego sztabu wyborczego Leonida Czernoweckiego i Bloku Leonida Czernoweckiego (2008), doradca polityczny kandydatów na stanowisko mera miast Irpień w obwodzie kijowskim, Słowiańsk w obwodzie donieckim, Ciurupińsk w obwodzie chersońskim i na stanowisko wójta osiedla typu miejskiego Kociubynśke w obwodzie kijowskim (2010).

Działalność społeczna 
Założyciel i prezes rady nadzorczej młodzieżowej organizacji pozarządowej „Młodzieżowe Centrum Polityczne i Informacyjne”. Prezes oddziału młodzieżowego międzynarodowej organizacji pozarządowej „Braterstwo mieszkańców Żytomierza”. Był inicjatorem i organizatorem projektu „Mołoda Literatura”. Jest koordynatorem ogólnoukraińskiego projektu charytatywnego „Z książką – do dzieci” w obwodzie żytomierskim. W 2002 roku wystąpił jednym z inicjatorów utworzenia Towarzystwa Humanistów Ukrainy i jednym z koordynatorów technicznych utworzenia Partii Humanistów Ukrainy.

Działalność literacka 
 2000 – zwycięzca konkursu literackiego „Turniej poetów”.
 2001 – zwycięzca konkursu literackiego „Poetycka zima”.
 Założyciel i redaktor naczelny portalu literackiego „Młoda Literatura” (od 2002).
 Od 2009 do 2010 roku pracował jako prezenter programu „Młoda literatura z Petrem Szczerbyną” w stacji radiowej „Radio Kijów 98FM”.

Twórczość

Utwory 
 26 (zbiór wierszy) (2010)
Także w antologiach:
 100 молодих поетів Україні (100 młodych poetów Ukrainy) (2006)
 Антологія українського самвидаву (Antologia samizdatu ukraińskiego) (2005).

Przypisy

Bibliografia

Poezja 
 Поезія Петра Щербини на сайті «Стихи.ру»

Ukraińscy pisarze
Ukraińscy poeci
Ukraińscy dziennikarze
Ukraińscy literaturoznawcy
Ukraińscy działacze społeczni
Urodzeni w 1983